ОВФ — аббревиатура, которая может обозначать:
 Обращение волнового фронта
 Отдел воздушного флота
 Основной вопрос философии